James Bradfield Moody, algemeen managervan International Development bij CSIRO
 James Moody (componist), een Iers componist
James Moody (loyalist), een loyalist en politicus uit New Jersey. 
James Moody (saxofonist) (1925 - 2010), Amerikaans jazzsaxofonist.
 James S. Moody, Jr., een Amerikaanse rechter
James Paul Moody, een bemanningslid van de RMS Titanic
James M. Moody (1858 - 1903), een Amerikaans congressman
 James Maxwell Moody, een Amerikaanse federale rechter
 James Tyne Moody, een Amerikaanse federale rechter